Cris de la Première Nation de Waskaganish, une bande indienne au Québec au Canada
Waskaganish, un village cri dans le Nord-du-Québec au Canada
Waskaganish, une terre réservée crie dans le Nord-du-Québec au Canada

Homonymie